Миросла́ва «Ми́рка» Ваври́нец (; родилась 1 апреля 1978 года в Бойнице, Чехословакия) — швейцарская профессиональная теннисистка словацкого происхождения. Победительница 4 турниров ITF (3 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Мирослава родилась в чехословацком городе Бойнице, но уже в 1980 году вместе со своей семьёй она переехала в Швейцарию.

В семилетнем возрасте под впечатлением от просмотра турнира в Фильдерштадте она, при поддержке отца, впервые попробовала себя в теннисной игре. На корте Мирослава предпочитала максимально активно использовать силу своей подачи, после введения мяча в игру сразу выбегая к сетке. Любимое покрытие — хард.

С 11 апреля 2009 года Мирка замужем за теннисистом Роджером Федерером (род. 1981), с которым она встречалась 9 лет до их свадьбы. У супругов есть четверо детей: дочери-близнецы: Майла Роуз и Шарлин Рива (род. 23.07.2009) и сыновья-близнецы: Лео и Леннарт (род. 06.05.2014).

Спортивная карьера 

В 2002 году Вавринец окончила игровую карьеру в связи с серьёзной травмой ноги, которая начала протекать в хронической форме. В этот период входила в топ-100 лучших теннисисток мира.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (3)

Поражения (10)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Швейцарии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Иммигрировавшие в Швейцарию из Чехословакии‎
Роджер Федерер